Greenwald es un apellido que puede referirse a:
 Andy Greenwald
 Glenn Greenwald, periodista estadounidense más conocido por publicar las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa de vigilancia PRISM de la NSA clasificados como de alto secreto
 Milton Greenwald
 Nora Greenwald
 Todd J. Greenwald